Kabinett Jón Magnússon steht für folgende Regierungen Islands:
 Kabinett Jón Magnússon I (1917 bis 1920)
 Kabinett Jón Magnússon II (1920 bis 1922)
 Kabinett Jón Magnússon III (1924 bis 1926)